Ивачково — название населённых пунктов.

 Ивачково — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Ивачково — до 2008 года название села Ивачков в Здолбуновском районе Ровненской области.